Стеблянко — фамилия.
 Стеблянко, Алексей Алексеевич (род. 1950) — советский и российский оперный певец (тенор), педагог, народный артист РСФСР.
 Стеблянко, Василий Григорьевич (род. 1933) — бригадир ГРОЗ шахты № 3-бис треста «Торезантрацит», Герой Социалистического Труда.